Chaparral puede referirse a:

Botánica 
 Chaparral, un sistema de arbustos.

Geografía

Colombia 
 Chaparral, municipio del departamento del Tolima (Colombia).

España 
. Chaparral , barrio de Valencia capital (España)  también conocido como grupo Antonio rueda.
 Chaparral, localidad del municipio de Belalcázar, en la provincia de Córdoba (España).
 Chaparral, localidad del municipio de Carranque, en la provincia de Toledo (España).
 El Chaparral, localidad del municipio de Cehegín, en la provincia de Murcia (España).
 El Chaparral, localidad del municipio de Albolote, en la provincia de Granada (España).
 El Chaparral, localidad del municipio de Carmona, en la provincia de Sevilla (España).
 El Chaparral, localidad del municipio de Galapagar, en la provincia de Madrid (España).
 El Chaparral, localidad del municipio de Mogán, en la provincia de Las Palmas (España).
 El Chaparral, localidad del municipio de Pepino, en la provincia de Toledo (España).
 El Chaparral, localidad del municipio de Pioz, en la provincia de Guadalajara (España).
 El Chaparral, localidad del municipio de Oria, en la provincia de Almería (España).
 El Chaparral, localidad del municipio de Tarifa, en la provincia de Cádiz (España).
 El Chaparral, localidad del municipio de Torrevieja, en la provincia de Alicante (España).
 El Chaparral, localidad del municipio de El Viso de San Juan, en la provincia de Toledo (España).
 El Gran Chaparral, localidad del municipio de Pepino, en la provincia de Toledo (España).
 El Pequeño Chaparral, localidad del municipio de Pepino, en la provincia de Toledo (España).
 Los Chaparrales, localidad del municipio de Aljucén, en la provincia de Badajoz (España).
 Los Chaparrales, localidad del municipio de El Boalo, en la provincia de Madrid (España).
 El Chaparral, barrio del distrito Puerto de la Torre de la ciudad de Málaga (España).
 El Chaparral, barrio del municipio de Mijas, en la provincia de Málaga (España).

Estados Unidos 
 Chaparral, localidad de Nuevo México.

México 
 El Chaparral, cruce fronterizo entre México y Estados Unidos.

Cauces de agua 
 Chaparral, arroyo afluente del Guadiana en la provincia de Badajoz (España).

Empresas 
 Chaparral, una empresa norteamericana productora de embarcaciones.
 Chaparral Cars, un equipo de automovilismo.